Фая́нсовая у́лица — название улиц в различных населённых пунктах России.

Россия 
 Фаянсовая улица — улица в Санкт-Петербурге.
 Фаянсовая улица — улица в Смоленске.